Села:
 Нескучне — Донецька область, Великоновосілківський район
 Нескучне — Сумська область, Білопільський район
 Нескучне — Харківська область, Харківський район